Microsphere steht für:
 Synonym zu Cenosphäre
 Microsphere (Publisher), Computerspiel-Publisher